Säkulare Akzeleration steht für

 Akzeleration (Biologie)
 Säkulare Beschleunigung in der Astronomie